The Ex (band), een underground band uit Nederland, begonnen in 1979 als punkband
The Ex (film), een film uit 2007